Sherlock Holmes é um personagem criado pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle
 As Aventuras de Sherlock Holmes, livro de Conan Doyle

Cinema 
Sherlock Holmes (filme de 1916), com William Gillette
Sherlock Holmes (filme de 1922), com John Barrymore
Sherlock Holmes (filme de 1931), com Arthur Wontner
Sherlock Holmes (filme de 1932), com Clive Brook
Sherlock Holmes (filme de 1939), com Basil Rathbone e Nigel Bruce
Sherlock Holmes (filme de 2009), filme de 2009 com Robert Downey, Jr. e Jude Law
Sherlock Holmes (filme de 2010), com Ben Syder e Gareth David-Lloyd
The Adventures of Sherlock Holmes (filme), produção de 1939
Young Sherlock Holmes, filme de 1985
Sherlock Holmes: A Game of Shadows, continuação do filme de 2011

Televisão 
Sherlock Holmes (telessérie de 1954), Ronald Howard
Sherlock Holmes (telessérie de 1965), com Peter Cushing e Douglas Wilmer
The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson (1979–1986), com Vasily Livanov e Vitaly Solomin
Sherlock Holmes (filme de 1984), telefilme com Jeremy Brett
Sherlock Holmes the Golden Years, série de dois filmes com Christopher Lee e Patrick Macnee:
Incident at Victoria Falls (1991)
Sherlock Holmes and the Leading Lady (1992)
Sherlock Holmes in the 22nd Century, série de animação com Sherlock Holmes no futuro
Sherlock, telessérie britânica com Benedict Cumberbatch 
Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes

Outros usos
 Sherlock Holmes (peça)
 Sherlock Holmes (série de jogos eletrônicos)

Desambiguação